Dakka steht für:
 eine frühere Transkription von Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs
 ad-Dakka, ein Ort in Unternubien, der vom Assuanstaudamm überflutet wurde
 Ghora Dakka, ein Ort in Pakistan
 Dikka, eine erhöhte Estrade in Moscheen
 Dakka (Sprache), eine Sprache auf Sulawesi, Indonesien